

Patronymes 
Takarada est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Akira Takarada (1934-2022), acteur japonais ;
 Saori Takarada (1999-), footballeuse internationale japonaise.

Patronyme japonais
Homonymie de patronyme